Písmena XXX mohou znamenat:

 xXx – americký akční film z roku 2002
 xXx: Nová dimenze – americký akční film z roku 2005
 XXX – číslo 30 v římských číslicích
 .xxx – doména pro servery se sexuálním zaměřením
 obecné označení pro pornografii
 XXX syndrom – variace chromozomů, při které přebývá jeden chromozom X v každé buňce
 XXX (album, ZZ Top) – album skupiny ZZ Top z roku 1999
 XXX (album, Asia) – album skupiny Asia z roku 2012
 XXX – Music City/Open Air – DVD skupiny Arakain
 XXX – Praha PVA Expo – DVD skupiny Arakain
 XXX v morseově kódu – urgentní zpráva (PAN-PAN)

Externí odkazy